Ча́лов — русская фамилия; имеет женскую форму . 

Известные носители:
 Чалов, Войо (род. 1963) — югославский футболист, черногорский тренер.
 Чалов, Даниил Николаевич (род. 1994) — российский футболист. Брат Фёдора Чалова.
 Чалов, Егор Михайлович (1919—1983) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Чалов, Илья Витальевич (род. 1995) — российский спидвейный гонщик.
 Чалов, Николай Владимирович (1909—1993) — советский учёный-лесохимик, лауреат Сталинской премии.
 Чалов, Павел Иванович (1921—2000) — Герой Советского Союза.
 Чалов, Роман Сергеевич (род. 1939) — российский специалист по русловедению.
 Чалов, Степан Андреевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Чалов, Фёдор Николаевич (1998) —  российский футболист, нападающий. Брат Даниила Чалова.

